Појам Теодора Кантакузин може да се односи на:
 Теодора Комнина Кантакузин,
 Теодора Кантакузин (Орханова супуруга),
 Теодора Кантакузин (супуруга Алексија IV),